

Cinema
Appleseed Ex Machina (noto anche come E.X. Machina) – film d'animazione giapponese del 2007 diretto da Shinji Aramaki
Ex Machina – film del 2015 diretto da Alex Garland

Giochi
Ex Machina – gioco di ruolo cyberpunk pubblicato da Guardians of Order

Fumetti 
Ex Machina – fumetto creato da Brian K. Vaughan

Musica
Ex Machina – EP dei Man or Astro-man? del 1998
Ex Machina – album dei Crossfaith del 2018

Televisione
Tutto per un amico (Ex Machina) – episodio della quinta stagione della serie televisiva Eureka

Pagine correlate 
Deus ex machina